Патрик Эдлинджер (, Дакс, Франция — , Ла-Палю-сюр-Вердон, Франция) — французский скалолаз, известный восхождениями в стиле фри соло, один из пионеров свободного лазания, в 1980-х годах он был одной из самых знаковых фигур в своем виде спорта.

Биография 
Начав заниматься скалолазанием в возрасте восьми лет, Патрик Эдлинджер очень быстро полностью посвятил себя этому виду спорта. Он проводил много времени на скалах и когда не находил партнера лазал без страховки. Со своим другом Патриком Берхо (Patrick Berhault), Эдлинджер проходил очень сложные для своего времени маршруты, одновременно предопределив новый стиль лазания, в котором состояние духа принимает такое же важное значение как и физическая подготовка..

В 1982 году он становится известен широкой публике благодаря документальным фильмам Жизнь на кончиках пальцев (La Vie au bout des doigts) и Вертикальная Опера, снятым Жаном-Полем Жансеном (Jean-Paul Janssen) и получившим признание во всем мире. В фильме он проходит маршруты свободным лазанием, а также в стиле фри соло в известных скалолазных районах Бюу (Buoux) и ущелье Вердон (Gorges du Verdon). В фильме Эдлинджер также излагает свою философию, для которой характерно смешение гедонизма, любви к природе, превосхождения самого себя (физического и морального), а также влечения к риску. Этот образ жизни в сочетании с внешностью эфеба (длинные светлые волосы, повязаные лентой, мускулатура) обращают на себя внимание.

В 1986 году Эдлинджер побеждает на первых международных соревнованиях Sportroccia в Бардонеккия, Италия подтверждая внегласное звание сильнейшего скалолаза планеты. Соревнования в Сноуберд в США (Snowbird), приносят ещё одну победу. Соревнования проходят на естественном рельефе и по правилам побеждает тот, кто дальше пролезет. Эдлинджер финиширует на 16 метров выше ближайшего конкурента.

В 1987 году скалолаз Жан-Батист Трибо (Jean-Baptiste Tribout) проходит маршрут 'Les Spécialistes' в Вердоне и оценивает сложность в 8c (самая высокая и никем не пройденная на тот момент). Эдлинджер легко повторяет маршрут и снижает сложность до 8b+.

Несмотря на популярность, Эдлинджер предпочитает тихую и спокойную жизнь. Вдали от камер и публики он проходит 'Orange Mécanique' 8a в стиле фри соло в районе Симай. Кроме этого он покоряет целый ряд маршрутов экстремальной для своего времени сложности: 'Ça Glisse Au Pays des Merveilles' (8a), 'La Boule (8a+), 'Maginot Line' (8b+/8c), 'Azincourt' (8c).

Настоящая звезда во Франции, Эдлинджер в 1980-е годы один из самых почитаемый французами спортсменов согласно опросу журнала Paris Match.

В 1995 году, во время тренировки в Каланках (Calanques), на простом для себя маршруте (7b), пропустив несколько точек страховки, он отламывает зацепку, срывается и падает с высоты 18 метров. В результате удара сердце Эдлинджера останавливается, но врачам удается его реанимировать. Спасатели опасаются за его спину. В тот же вечер он выходит с одним лишь разрывом мышцы пресса. Через две недели он снова на скалах.

С 1997 по 2000 года он является редактором журнала Rock'n'Wall, который был в конечном счете поглощен журналом Vertical. Он остается знаковой фигурой скалолазания и продолжает жить своей страстью. Он прекратил лазать соло после рождения первого ребёнка.

Эдлинджер умер 16 ноября 2012 года в своем доме в Ла-Палю-сюр-Вердон в возрасте 52 года в результате падения с крутой лестницы в своём доме. Внизу лестницы находилось два матраца, но после падения Эдлинджер ударился головой между ними. Он был найден в ванной комнате, куда смог добраться в предсмертной агонии. Сообщалось также, что у Эдлинджера были в последние годы проблемы с алкоголем.

Значимые восхождения 

 1980 :
 La Polka des ringards, 7c (он сайт), Бюу
 Partie Carrée, 7c (он сайт), Бюу
 Baou des Quatre Ouros, 7a/7a+ (соло), Бюу
 1982 :
 Fenrir, 7c+, Вердон
 Le Rut, 7a (соло), Бюу
 Pilier des Fourmis, 7a (соло), Бюу
 1983 :
 Ça glisse au pays des merveilles 8a, Бюу
 1984 :
 La Boule, 8a+, Сэнт-Виктуар.
 1988 :
 Sucettes à l’anis 8b, Лё Симай
 Are you Ready ? 8b+, Шатовер
 Spécialistes 8b+, Вердон
 1989 :
 Orange Mécanique 8a (соло), Лё Симай
 Maginot Line 8b+/8c
 Azincourt 8c, Бюу

Книги 

 Rock Games Escalades Aux Usa Edlinger, Patrick Arthaud
 Verdon — Opéra Vertical Edlinger, Patrick Arthaud
 Grimper, Pratique Et Plaisir Edlinger, Patrick Arthaud

Видео 

 Escalade avec Patrick Edlinger
 La Vie au bout des doigts et Opéra Vertical, 1982, de Jean-Paul Janssen
 Verdon Forever de Maurice Rebeix
 Arrow Head
 La Cordée de rêve de Gilles Chappaz, 2001 avec Patrick Berhault

Фильмы 

 Les Loups entre eux (1985) de José Giovanni
 La Belle Histoire (1992) de Claude Lelouch

См. также 
 Скалолазание

Примечания 

Скалолазы
Альпинисты Франции
Погибшие в результате падения с лестницы